Гельд — фамилия: 
 Гельд, Матфей (1500—1563) — советник германо-римского императора Карла V, устроил 1538 году нюренбергский союз всех католических элементов Германских государств.
 Гельд, Адольф (1844—1880)  — немецкий экономист, один из видных представителей так называемого государственного социализма или «катедер-социализма». 
 Гельд, Адольф Адамович — Георгиевский кавалер; награждён в чине подполковника; № 3200; 26 ноября 1816. Генерал-майор русской армейской кавалерии, начальник Оренбургского казачьего войска, военный комендант Оренбурга.
 Гельд, Ганс Людвиг (1885—1954) — немецкий писатель, библиотекарь.
 Гельд, Карл Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1765 (751); 26 апреля 1807.
 Гельд, Павел Владимирович (1911—1993) — советский учёный-электрохимик, доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР.

См. также 
 Гольд